Дзю́ба — украинская, белорусская и польская фамилия, образованная от прозвища Дзюба — рябой человек (со следами оспы на лице).

Известные носители 
 
 Дзюба, Анна Анатольевна (известная как Anna Asti; род. 1990) — украинская певица.
 Дзюба, Артём Сергеевич (род. 1988) — российский футболист.
 Дзюба, Василий Васильевич (1924—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 Дзюба, Виктор Викторович (род. 1977) — российский предприниматель, политический и государственный деятель, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
 Дзюба, Владимир Владимирович (1947—2020) — советский футболист, украинский футбольный функционер.
 Дзюба, Георгий Георгиевич (1911—1960) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 
 Дзюба, Ирина Юрьевна (род. 1980) — российская гимнастка.
 Дзюба, Константин Юрьевич (род. 1983) — российский футболист.
 Дзюба, Марек (род. 1955) — польский футболист и тренер.
 Дзюба, Марцин (род. 1983) — польский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Дзюба, Николай Григорьевич (род. 1946) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Дзюба, Олег Андреевич (род. 1952) — певец, народный артист Украины (2010).
 Дзюба, Пётр Петрович (1915—1965) — советский лётчик, Герой Советского Союза (1943).
 
 Дзюба, Татьяна Анатольевна (род. 1966) — украинская писательница, литературовед, переводчик, журналист, учёный.

См. также

Примечания